nieświadomość (psychoanaliza)
 nieświadomość indywidualna
 nieświadomość zbiorowa
 nieświadomość (filozofia)